Gompper ist ein Familienname.

 August Gompper  (1886–1969), deutscher Politiker der SPD
 Rudolf Gompper (1926–1999), deutscher Chemiker